Trissopathes är ett släkte av koralldjur. Trissopathes ingår i familjen Cladopathidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Svarta koralldjur
Trissopathes